W Polsce
 Ługów – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Jastków 
 Ługów – wieś w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Świebodzin
 Ługów – gromada